Il doppio del torneo di tennis Tashkent Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dunn e Attila Sávolt che hanno battuto in finale Noam Behr e Eyal Ran 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jordi Arrese /  László Markovits (quarti di finale)
 Noam Behr /  Eyal Ran (finale)

 Karim Alami /  Sándor Noszály (semifinali)
 Devin Bowen /  Michael Noel (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Challenger 1995